Dakka est un centre urbain de la Basse-Nubie antique, constitué au  (période pré-Kerma). Situées en amont de la première cataracte du Nil, ses ruines sont aujourd'hui en Égypte.
 Le  est un temple méroïtique datant du , situé à Dakka.
 Le  est une langue austronésienne des Célèbes, en Indonésie.
 La dakka marrakchia, ou simplement dakka, est une danse traditionnelle marocaine.
  (1985-) est un footballeur syrien.